Al-Mu'tasim (Bagdad), kalief van Bagdad (833-842)
 Al-Mu'tasim (Caïro), kalief van Caïro (1386-1389)